est le titre de plusieurs films :
 1909 : The Test de D. W. Griffith
 1911 : The Test de Allan Dwan
 1911 : The Test de Harry Solter
 1912 : The Test de Frank Montgomery
 1913 : The Test de Harry Lambart
 1914 : The Test de Wallace Reid
 1916 : The Test de George Fitzmaurice
 1922 : The Test de Ford Beebe et Leo D. Maloney
 1923 : The Test de Edwin Greenwood
 1935 : L'Épreuve () de Bernard B. Ray
 1961 : The Test d'Alan Bromly (téléfilm)
 2003 : The Test de John Ennis
 2012 : The Test de Jeremy Saville

Autres 
 The Test, émission de télévision américaine diffusée depuis 2001